Критична маса у ядерній фізиці — мінімальна кількість речовини, що ділиться, яка потрібна для початку самопідтримуваної ланцюгової реакції ділення.
 Критична маса у соціальній динаміці — достатня кількість прихильників нової ідеї, за якої загальна кількість цих прихильників уже є самодостатньою для подальшого зростання. 
 Критична маса — зустріч в одному місці значної кількості велосипедистів, які організовано рухаються по місту.
 Критична маса — російський літературний журнал